Романівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район
 Романівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Романівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Попільнянський район
 Романівська сільська рада — Житомирська область, Романівський район
 Романівська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Романівська сільська рада — Одеська область, Ананьївський район
 Романівська сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Романівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Романівська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район

 Романівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Луцький район

Див. також 
 Романівська селищна рада